

Codici 
 YAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yakutat (Alaska) (Stati Uniti d'America)
 yak – codice ISO 639-3 della lingua yakima

Altro 
 Yak – mammifero artiodattilo della famiglia dei Bovidi
 Yak – versione thailandese dello spirito yakṣa della mitologia buddhista e induista
 Yeast artificial chromosome – tipo di vettore utilizzato nella tecnologia del DNA ricombinante
 Yak – prefisso per aerei della A. S. Yakovlev Design Bureau russa
 Yak – autore di videogiochi britannico

Altri progetti